Куче́ра (), в женском роде Куче́рова () — чешская и словацкая фамилия. Известные носители:

 Кучера, Вацлав (1929—2017) — чешский композитор и музыковед.
 Кучера, Габор (род. 1982) — венгерский гребец-байдарочник.
 Кучера, Джон (род. 1984) — канадский горнолыжник, чемпион мира-2009 в скоростном спуске.
 Кучера, Джон Си (род. 1962) — американский художник.
 Кучера, Карел (1854—1915) — чешский поэт.
 Кучера, Карел — словацкий теннисист.
 Кучера, Карл Антонович (1849—1915) — русский капельмейстер.
 Кучера, Михаил Петрович (1922—1999) — советский археолог, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института археологии НАН Украины.
 Кучера, Оскар Александрович (род. 1974) — российский актёр, музыкант, теле- и радиоведущий.
 Кучера, Пётр (род. 1995) — польский спортсмен, дзюдоист. 
 Кучера, Станислав Роберт (1928—2020) — советский и российский китаист, специалист по древнейшей и древней истории и культуре Китая.
 Кучера, Штепан (род. 1984) — чешский футболист.
 Кучерова, Адриана (род. 1976) — словацкая оперная певица (сопрано).
 Кучерова, Ленка (род. 1984) — чешская кёрлингистка.

См. также 
 Кучеров